Хромофітові водорості (від  — «фарба» — та  — «рослина») — група страменопілів, спільною ознакою якої є наявність вторинно симбіотичних пластид родофітного типу. Об'єднує всіх фотоавтотрофних страменопілів.

Підцарство страменопілів (Stramenopiles) включає організми з різноманітними типами покривів (оболонками, панцирами, плазмалемою з додатковими захисними структурами). Головною ознакою підцарства є наявність на поверхні джгутиків особливих тричленних мастигонем — ретронем.

У межах підцарства страменопілів водорості утворюють компактну монофілетичну групу. На початку 2000-х до групи включали сім відділів — рафідофітові (Raphidophyta),  (або хризофітові, Chrysophyta), евстигматофіцієві (Eustigmatophyta),  (Xanthophyta), бурі (Phaeophyta), діатомові (Bacillariophyta) та  (Dictyochophyta) водорості.

Група монофілетична за всіма геномами — ядерним, мітохондріальним, пластидним. Спільною ознакою групи є наявність вторинно симбіотичних пластид родофітного типу. Представники всіх відділів хромофітових водоростей мають хлорофіли а та с, чотиримембранні хлоропласти, в яких дві зовнішні мембрани утворюють хлоропластну ендоплазматичну сітку. Ретронеми утворюються як між мембранами ядерної оболонки, так і між мембранами хлоропластної ендоплазматичної сітки.

Відмінності між відділами пов'язували, в першу чергу, з будовою клітинних покривів, наявністю гіпоксантину, продуктами асиміляції, будовою фоторецепторного апарату, особливостями організації цитоскелета, а також із типами морфологічної структури тіла.

Філогенія 
Філогенетичне дерево хромофітових.

Джерела

Посилання 
 
 
 

 
Гетероконти